Prince Henry steht für:

Personen:
 Henry, 1. Duke of Gloucester (1900–1974), britischer Adliger
 Harry of Wales (* 1984), britischer Adliger

Sonstiges:
 Prince Henry County, County in Virginia, Vereinigte Staaten
 Vauxhall Prince Henry, Automodell der Marke Vauxhall